Lavacourt d'inverno è un dipinto di Claude Monet del 1881. L'opera si trova alla National Gallery di Londra.
Il paesaggio sembrerebbe di Lavacourt o di Vétheuil.

Collegamenti esterni
 

Dipinti di Claude Monet
Dipinti nella National Gallery di Londra
Vedute cittadine